Cnobloch ist der Familienname folgender Personen: